Mugabi ist der Familienname folgender Personen:

 Bevis Mugabi (* 1995), englisch-ugandischer Fußballspieler 
 John Mugabi (* 1960), ugandischer Boxer

Siehe auch:
 Mugabe